Little Red – gruppo musicale australiano
Little Red – album di Katy B del 2014
Little Red – casa storica situata a Saranac Lake, nello stato di New York